Владимир Морохин:
 Морохин, Владимир Валентинович (род. 1955) — советский футболист, защитник.
 Морохин, Владимир Николаевич (1921—1996) — советский фольклорист.